Eniwetak ist der Name der geographischen Objekte:
 Eniwetak (Kwajalein), Insel im Kwajalein-Atoll, Marshallinseln
 Eniwetak (Rongrik), Insel im Rongdrik-Atoll

 Eniwetak Passage, Schifffahrtskanal im Kwajalein-Atoll
 Eniwetak Port, Hafen der Insel Eniwetak (Kwajalein)

Siehe auch:
 Eniwetok